74-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми» () — церемония вручения главной телевизионной премии США, присуждаемая лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2021 по 31 мая 2022 года. Вручение премий состоялось 12 сентября 2022 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Режиссура

Сценарии

Примечания

Ссылки 

Телевизионные премии 2022 года
Церемонии вручения прайм-тайм премии «Эмми»